Павел Иустинович Мариковский (28 июля 1912, станция Вяземская, Амурская область, Российская империя — 10 ноября 2008, с. Тургень, Алматинская область, Казахстан) — советский и казахстанский зоолог (энтомолог), писатель, натуралист, доктор биологических наук (1950), профессор, член Союза писателей Казахстана, ветеран Великой Отечественной войны.

Биография 
Павел Иустинович Мариковский родился 28 июля 1912 года на станции Вяземская (ныне — город Вяземский Вяземского района Хабаровского края) в семье учителя Иустина Евменьевича Мариковского, уроженца Подольской губернии (ныне — территория трех областей Украины). И. Е. Мариковский был из большой крестьянской семьи, у него было 10 братьев и сестра. Работая учителем он часто переезжал с одного места на другое, во время пребывания на Дальнем Востоке у него и родился сын Павел. Позже семья перебралась на территорию современного Узбекистана, где И. Е. Мариковский и скончался в возрасте 74 лет.

С 17 лет стал работать лаборантом Дальневосточного НИИ защиты растений.
В 1936 году окончил Дальневосточный медицинский институт. Работал младшим научным сотрудником Хабаровской станции Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.
С 1939 года работал в Узбекском НИИ эпидемиологии, микробиологии и санитарии Минздрава УзССР (Ташкент).

С 1941 по 1946 год служил в рядах Красной Армии. Участвовал в Великой Отечественной войне. В период войны с Японией в 1945 году занимал должность врача вирусной лаборатории 1-го Дальневосточного фронта, майор медицинской службы. Награждён орденом Красной Звезды.

После демобилизации работал в Институте зоологии КазССР. Исследователь муравьёв, описал новый для науки вид муравьёв-амазонок Polyergus nigerrimus.

В 1950 году, в возрасте 38 лет, получил учёное звание профессора. 

Был участником большого количества научных экспедиций, в которые перестал выходить только за два года до своей кончины в возрасте 96 лет.

Увлекался рисованием и фотографированием живой природы, автор 400 полотен и огромного множества фотографий. Зарисовал 1500 древних наскальных рисунков, около 400 из них собственноручно выбил на плиточных камнях, создав таким образом первую в мире коллекцию копий наскальных изображений.

У П. И. Мариковского были дети, внуки и правнуки.

Последние годы П. И. Мариковский жил в одиночестве в маленьком домике в селе Тургень Алматинской области Казахстана, где и умер 10 ноября 2008 года.

Мариковский о снежном человеке 
П. И. Мариковский был твёрдо убеждён в существовании снежного человека, он даже утверждал, что сам лично видел его в районе Бектау-Ата в Прибалхашье, где также находил много его следов. По словам учёного, о присутствии йети в Казахстане свидетельствуют и наскальные рисунки, которых особенно много в центральной части страны. Он пересмотрел около 60 тысяч петроглифов и обнаружил 12 изображений снежного человека. По его мнению, на одном из них изображено, как это огромное существо похищает двух женщин. Мариковский считал, что снежный человек помимо прочего обладает прекрасным слухом и сильнейшими телепатическими способностями, что, в частности, помогает ему скрываться от людей, оставаться незамеченным. По его мнению, в мире остались лишь единичные особи йети, которые живут группами по 5—6 особей за тысячи километров одна от другой.

О снежном человеке П. И. Мариковский написал две книги: «Снежный человек: миф и действительность» (Алма-Ата, 1991) и «Трагедия дикого (снежного) человека» (Алма-Ата, 1992). После выхода в свет этих книг он был избран почетным президентом Московского общества по изучению дикого (снежного) человека.

Основные труды 
Опубликовал около 160 научных работ, более 50 научно-популярных и художественных произведений, таких как «Чёрная вдова», «Там, откуда ушли реки», «В Таласском Алатау», «Забытые острова», «Великий парламент инстинктов» и «В плену инстинктов».

 
 
 
 
 
 
 Мариковский П. И. Мир шестиногих. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1959.
 Мариковский П. И. Муравей-жнец. Рассказы энтомолога. — Алма-Ата: Казгослитиздат, 1959.
 Мариковский П. И. Бриодемус-музыкант. Рассказы энтомолога. — Томск, 1962.
 Мариковский П. И. Розовая долина. — Алма-Ата: Казгосиздат, 1962.
 Мариковский П. И. Целебный огонь. — Москва: Детгиз, 1963.
 Мариковский П. И. Загадки шестиногих. По реке Или. — Алма-Ата: Казгослитиздат, 1963.
 
 Мариковский П. И. Охота за насекомыми. — Алма-Ата: Казахстан, 1965.
 Мариковский П. И. Охота с фотоаппаратом. — Алма-Ата: Кайнар, 1965.
 
 
 
 Мариковский П. И. Тайны мира насекомых. — Алма-Ата: Кайнар, 1969.
 Мариковский П. И. Юному энтомологу. — Москва: Детская литература, 1969.
 Мариковский П. И. Следы животных. — Москва: Лесная промышленность, 1970.
 Мариковский П. И. Мой веселый трубачик. Алма-Ата: — Кайнар, 1971.
 Мариковский П. И. Загадочное излучение. — Алма-Ата: Наука, 1972.
 
 Мариковский П. И. На автомобиле в природу. — Алма-Ата: Кайнар, 1973.
 
 
 Мариковский П. И. Шагая по пустыне. — Алма-Ата: Казахстан, 1974.
 
 
 Мариковский П. И. Биологический метод борьбы с сорняками в Казахстане. — Алма-Ата: Наука, 1976.
 
 
 Мариковский П. И. Жизнь насекомых. — Алма-Ата: Кайнар, 1978.
 Мариковский П. И. В пустынях Казахстана. — Москва: Мысль, 1978.
 
 
 Мариковский П. И. В горах Тянь-Шаня. — Алма-Ата: Казахстан, 1981. — 128 с. — 20 000 экз.
 
 
 
 
 
 
 
 Мариковский П. И. Памятные встречи. — Алма-Ата: Жалын, 1989.
 
 
 Мариковский П. И. Снежный человек: миф и действительность (сборник). Алма-Ата, 1991.
 Мариковский П. И. Трагедия Дикого («Снежного») человека. — Алма-Ата: Паритет, 1992.
 Мариковский П. И. Загадки остались. — М.: Армада-пресс, 2001.
 Мариковский П. И. Неожиданные встречи. — М.: Армада-пресс, 2001.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под редакцией П. И. Мариковского вышли следующие сборники:
 Материалы по изучению насекомых Казахстана. (Сборник статей. Редакционная коллегия. П. И. Мариковский (отв. ред.). Алма-Ата, Издательство Академии наук КазССР, 1962.
 Материалы по изучению насекомых Казахстана. (Сборник статей. Редакционная коллегия . Под ред. П. И. Мариковского). Алма-Ата, Издательство Академии наук КазССР, 1963.
 Животный и растительный мир Алма-Атинского государственного заповедника. (Сборник статей). Под редакцией П. И. Мариковского и М. Д. Зверева. Алма-Ата, «Кайнар», 1970.
 Растительный и животный мир заповедников Казахстана. (Сборник статей). Под редакцией П. И. Мариковского и М. Д. Зверева. Алма-Ата, «Кайнар», 1973.

Награды 
 Орден Красной Звезды (25.09.1945)
 Орден Отечественной войны 2-й ст. (06.04.1985)
 Орден «Знак Почёта»
 медали
 Золотая медаль Всемирного географического общества.

Примечания

Литература 
 Казенас В. Л., Медведев Г. С., Белокобыльский С. А. Памяти П. И. Мариковского (1912—2008) // Энтомологическое обозрение. 2009. Том LXXXVIII. (вып. 4). С. 916—928.
 
 Серовайская Д. Е. Новая книга ученого-биолога П. И. Мариковского «Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя» // Биология в школе. 2016. № 8. С. 76-80.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Мариковский Павел Иустинович. «Во власти инстинктов».

Писатели СССР
Писатели России
Писатели Казахстана
Писатели-натуралисты
Зоологи по алфавиту
Зоологи СССР
Зоологи России
Зоологи Казахстана
Зоологи XX века
Арахнологи СССР
Арахнологи России
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи СССР
Энтомологи России
Энтомологи Казахстана
Энтомологи XX века
Мирмекологи
Популяризаторы науки
Популяризаторы биологии
Медики Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Доктора биологических наук
Выпускники Дальневосточного государственного медицинского университета
Арахнологи СССР
Арахнологи России